Miejscowości w Polsce:
 Kurnos Drugi
 Kurnos Pierwszy